Алибунар:

 Алибунар — город Сербии, административный центр общины Алибунар, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина.
 Алибунар — община в Сербии, входит в Южно-Банатский округ автономного края Воеводина.